Pięciobój nowoczesny był jedną z konkurencji rozegranych na Igrzyskach VIII Olimpiady w 1924 roku w Paryżu. Zawody zostały rozegrane w dniach 12-17 lipca. W zawodach uczestniczyło 38 zawodników z 11 państw.

Wyniki

Strzelanie

Pływanie

Szermierka

Jeździectwo

Bieganie

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
1924